Deux films de Tim Burton portent ce titre :
 un court métrage de 1984 : Frankenweenie ;
 un long métrage de 2012, adaptation longue du court métrage : Frankenweenie.
 Frankenweenie, bande originale de ce film ;
 Frankenweenie, album inspiré par le film et incluant la bande originale.